Die Glocken bezeichnet:
 ein Gedicht Edgar Allan Poes, das postum 1849 veröffentlicht wurde, s. Die Glocken (Poe) (Originaltitel: The Bells)
 ein Rezitativ nach Poes Gedicht, zwischen 1890 und 1900 komponiert von dem britischen Komponisten Stanley Hawley, s. Die Glocken (Hawley)
 eine Sinfoniekantate nach Poes Gedicht, 1913 komponiert von dem russischen Komponisten Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow, s. Die Glocken (Rachmaninow)

siehe auch:
 Glocke (Begriffsklärung)